Николай Ламан:
 Ламан, Николай Афанасьевич (род. 1941) — белорусский учёный в области экспериментальной ботаники.
 Ламан, Николай Константинович (1925—2001) — советский историк техники, специалист в области металлургии и методов обработки металлов.